HMS Aurora je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Aurora (1757) 
 HMS Aurora (1766) 
 HMS Aurora (1777) 
 HMS Aurora (1809) 
 HMS Aurora (1814) 
 HMS Aurora (1861) 
 HMS Aurora (1887) 
 HMS Aurora (1913) 
 HMS Aurora (12) 
 HMS Aurora (F10)

Aurora